

Pessoas 
 George Clymer

Localidades 

 Clymer (Pensilvânia)

Desambiguação